36-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 4 по 7 марта 2021 года на «Арене Торунь» в Торуне (Польша). К участию были допущены спортсмены, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы. На протяжении трёх дней были разыграны 26 комплектов медалей.

В чемпионате принимали участие 733 легкоатлета из 47 стран Европы.

Как и в 2017 году, к зимнему чемпионату Европы в полном составе не была допущена сборная России. С ноября 2015 года она была отстранена от международных соревнований в связи с допинговым скандалом; в 2020 году дисквалификацию в очередной раз оставили в силе. В отличие от чемпионата 2019 года, россияне не могли выступать в Торуне даже в статусе нейтральных атлетов.

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 26 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 22 стран. Впервые в истории лучшей в медальном зачёте стала сборная Нидерландов.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

2021
Март 2021 года
Спорт в Польше в 2021 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Торуни
2021 год в лёгкой атлетике
лёгкая атлетика в помещении
Чемпионаты Европы в Польше